Bertini ist der Familienname folgender Personen:

 Aloysius Bertini, italienischer Mediziner (um 1775)
 Catherine Bertini (* 1950), US-amerikanische Regierungsbeamtin und Hochschullehrerin, Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen
 Chiara Bertini (* 2001), Schweizer Unihockeyspielerin
 Domenico Bertini (1829–1890), italienischer Komponist und Musikschriftsteller
 Eugenio Bertini (1846–1933), italienischer Mathematiker
 Francesca Bertini  (1892–1985), italienische Filmschauspielerin
 Franco Bertini (* 1938), italienischer Basketballspieler
 Gary Bertini (1927–2005), israelischer Dirigent und Komponist

 Henri Bertini (1798–1876), französischer Pianist und Komponist
 Ivano Bertini (1940–2012), italienischer Chemiker
 Lisa Bertini (* 1972), italienische Ruderin
 Lorenzo Bertini (* 1976), italienischer Ruderer
 Mario Bertini (* 1944), italienischer Fußballspieler
 Paolo Bertini (* 1964), italienischer Fußballschiedsrichter
 Romeo Bertini (1893–1973), italienischer Leichtathlet
 Sabrina Bertini (* 1969), italienische Volleyballspielerin
 Salvatore Bertini (1721–1794), italienischer Komponist
 Silvano Bertini (1940–2021), italienischer Boxer
 Valerio Bertini (* 1921), italienischer Schriftsteller

Bertini bezeichnet außerdem:
 Bertini Motor Company, britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Die Bertinis, Roman